Barzilauskas ist der Familienname folgender Personen:

Carl Barzilauskas (* 1951), US-amerikanischer American-Football-Spieler
Fritz Barzilauskas (1920–1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler